Борще́вський — українське прізвище.

Персоналії 
 Борщевський Валентин Якович (1910–1989) – український джерелознавець, історіограф, краєзнавець
 Борщевський Віктор Валентинович (* 1951) — український політик  
 Борщевський Микола Констянтинович (* 1965) — російський хокеїст, хокейний тренер
 Борщевський Сергій Юхимович (* 1946) — український поет, перекладач і дипломат

Див. також 
 Барщевський
Українські прізвища